Read kan som auktorsförkortning betyda:

 Geoffrey B. Read
 Kathryn Read
 Robert William Read

Robotskapade auktorsförkortningar